Dungeon Crawl может означать:

 Подземелье (ролевые игры) — жанр компьютерных игр.
 Dungeon Crawl (игра) — компьютерная игра 2005 года.